Шишрі́, Шішрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний захід від Діжона, 13 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 466,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шишрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шишрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна